Бургала — топоним в России.

 Бургала () — падь на правом берегу р. Алдан, координаты 59°47'	133°48’
 Бургала () — река, левый приток р. Чабда, координаты 59°27'	133°53’
 Бургала — гора, Хабаровский край, координаты  53°58'с.ш. 135°12'в.д., высотой 1192 м.

Примечания

См. также 
Бургалах